Die Liste der Länderspiele der neuseeländischen Fußballnationalmannschaft enthält alle von der NZF gelisteten Spiele der neuseeländischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Spiele gegen Gegner, z. B. im Rahmen der Ozeanienmeisterschaft, die zur Zeit der Austragung noch nicht der FIFA angehört haben, werden  von der FIFA nicht gezählt. Es werden aber auch andere Spiele gegen FIFA-Mitglieder, z. B. Kanada von der FIFA nicht gezählt, die aber von den beteiligten Verbänden gelistet werden.

Legende 
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 OM = Ozeanienmeisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 WM = Weltmeisterschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der neuseeländischen  Fußballnationalmannschaft bzw. negative Bilanz
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der neuseeländischen Fußballnationalmannschaft bzw. positive Bilanz
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden bzw. ausgeglichene Bilanz

Liste der Länderspiele

1922 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Neuseeland spielte als erstes OFC-Mitglied gegen Australien, Bahrain, Brasilien, China, Fidschi, Ghana, Israel, Jamaika, Jordanien, Katar, den Libanon, Marokko, die Neuen Hebriden (nun Vanuatu), Neukaledonien, Norwegen, Paraguay, Polen, Saudi-Arabien, Schottland, Serbien, Singapur, Slowenien, Spanien, Tahiti, Thailand, die Türkei, die UdSSR, Ungarn, die Vereinigten Arabischen Emirate und Wales sowie als bisher einziges OFC-Mitglied gegen Birma (nun Myanmar), Botswana, Costa Rica, El Salvador, Estland, Georgien, Honduras, Macau, den Oman, Peru, den Sudan, Tansania, Trinidad & Tobago und Usbekistan.

Fidschi, die Neuen Hebriden und Tahiti mussten ihre höchsten Niederlagen gegen Neuseeland hinnehmen. Neuseeland war erster Gegner für Fidschi, die Neuen Hebriden, Neukaledonien und Tahiti.

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Spielstädte

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der neuseeländischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 FIFA-Spiele und Ergebnisse von Neuseeland
 Ergebnisse auf nzfootball.co.nz

Einzelnachweise 

Neuseeland
!